Ернандо де Сото (близько 1495—1542) — іспанський мореплавець і конкістадор;
 Ернандо де Сото (1941) — перуанський економіст, дослідник тіньової економіки.